

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hippolyte Godard-Desmarest, (1796-1867), homme politique français ;
 Pierre-Antoine Godard-Desmarest, (1767- 1866), militaire puis industriel français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme